Kopecký ist der Familienname folgender Personen:

 František Kopecký (* 1931), tschechischer Ordensgeistlicher, Salesianer Don Boscos, Moraltheologe
 Ivan Kopecký (* 1946), tschechischer Fußballspieler und -trainer

 Jaromír Kopecký (1899–1977), tschechoslowakischer Diplomat
 Josef Kopecký (* 1892; † unbekannt), tschechoslowakischer Sportschütze 
 Lotte Kopecky (* 1995), belgische Radsportlerin

 Miloš Kopecký (1922–1996), tschechischer Schauspieler
 Ondřej Kopecký (* 1998), tschechischer Leichtathlet
 Otokar Kopecký (1850–1917), deutscher Violinist
 Pavel Albert Kopecký (1885–1944), tschechoslowakischer Architekt, siehe Paul Albert Kopetzky
 Tomáš Kopecký (* 1982), slowakischer Eishockeyspieler
 Václav Kopecký (1897–1961), tschechoslowakischer Minister und Parteifunktionär
 Vlastimil Kopecký (1912–1967), tschechischer Fußballspieler